Il doppio del torneo di tennis Cairo Open 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jordi Arrese e Tomás Carbonell che hanno battuto in finale Carlos Costa e Francisco Roig 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Josef Čihák /  Cyril Suk (semifinali)
 Tore Meinecke /  Ricki Osterthun (quarti di finale)

 Marcelo Ingaramo /  Christian Miniussi (quarti di finale)
 Christer Allgårdh /  Pablo Arraya (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1989